Slobodyschtsche (ukrainisch ; russisch / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Slobodyschtsche (Berdytschiw), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw
 Slobodyschtsche (Illinzi), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Illinzi